Supercoppa italiana 2016 – edizione del torneo italiano di calcio
 Supercoppa italiana 2016 – edizione del torneo italiano di beach soccer maschile
 Supercoppa italiana 2016  – edizione del torneo italiano di calcio femminile
 Supercoppa italiana 2016 – edizione del torneo italiano di pallacanestro maschile
 Supercoppa italiana 2016 – edizione del torneo italiano di pallavolo femminile
 Supercoppa italiana 2016 – edizione del torneo italiano di pallavolo maschile
 Supercoppa italiana 2016 – edizione del torneo italiano di hockey su pista